Il doppio  dello  Seguros Bolívar Open Bucaramanga 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Ariel Behar e Horacio Zeballos erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

Marcelo Demoliner e Franko Škugor hanno battuto in finale Sergio Galdós e Marco Trungelliti 7–6(10–8), 6–2.

Teste di serie

  Rogério Dutra da Silva /  João Souza (primo turno)
  Marcelo Demoliner /  Franko Škugor (campioni)

  Facundo Bagnis /  Federico Delbonis (semifinale)
  Fabiano de Paula /  André Ghem (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Seguros Bolívar Open Bucaramanga 2013
ATP Challenger Tour 2013